Ryō Kubota ist der Name folgender Personen:

* Ryō Kubota (Fußballspieler, 1991) (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Ryō Kubota (Fußballspieler, 2001) (* 2001), japanischer Fußballspieler